USS Barry je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Barry (DD-2) 
 USS Barry (DDG-52) 
 USS Barry (DD-248)  
 USS Barry (DD-933)

Barry